Tenisový turnaj ATP Brisbane International 2011 se konal ve dnech 2. - 9. ledna v australském Brisbane venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 372 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Robin Söderling (vítěz)
  Andy Roddick (finále)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Mardy Fish (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
  Feliciano López (2. kolo)
  Florian Mayer (čtvrtfinále)
  Denis Istomin (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (1. kolo)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (vítězové)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finále, skreč)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brisbane International
ATP World Tour 2011
Tenis v Austrálii v roce 2011